Palmsdorf heißen folgende geographische Objekte:

 Palmsdorf (Gemeinde Attersee), Dorf und Ortschaft in der Gemeinde Attersee am Attersee im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Palmsdorf (Gemeinde Roitham), Dorf und Ortschaft in der Gemeinde Roitham im Bezirk Gmunden, Oberösterreich

 Harichovce, Gemeinde in Spišská Nová Ves, Slowakei

Palm(s)dorf:
 Palmierowo, Ort der Gmina Kcynia, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen